«Криминальная Россия. Современные хроники» («Криминальные хроники») — телевизионная передача, представлявшая собой цикл документальных фильмов о преступном мире СССР и России и работе следователей. Выходила на разных российских телеканалах с небольшими перерывами в трансляции с 24 июня 1995 по 25 ноября 2014 года.

В передаче использовались как документальные кадры, так и реконструкция событий. Одной из запоминающихся особенностей передачи стал голос Сергея Полянского, озвучивавшего сериал с 1995 по 2002 год. В выпуске «Дневник оборотня» также звучит голос актёра Александра Ленькова, а в выпуске «12 отдел» — голос ветерана 12 отдела уголовного розыска Санкт-Петербурга, полковника милиции Евгения Феоктистова. В период с 2002 по 2007 год передачу озвучивал Александр Клюквин. Многим телезрителям также запомнилась музыка композитора Игоря Назарука, которой начинался и заканчивался каждый выпуск программы.

В ноябре 2009 года на «Первом канале» был запущен аналогичный проект — «Криминальные хроники». По формату он практически полностью повторяет «Криминальную Россию». Изменены лишь титры и название. Текст читают Александр Клюквин, Сергей Чонишвили и Никита Прозоровский.

С апреля по ноябрь 2014 года программа шла на телеканале «ТВ Центр» под названием «Криминальная Россия. Развязка». Принципиальным отличием этой версии от всех предыдущих стало наличие в кадре ведущего — Игоря Вознесенского, в 1990-х стоявшего у истоков создания «Криминальной России».

Перечень выпусков телепередачи «Криминальная Россия»

Выпуски, выходившие на телеканале НТВ

1995 год

1997 год

1998 год

1999 год

2000 год

2001 год

2002 год

Выпуски, выходившие на ТВС и Первом канале

2002 год

2003 год

2004 год

2005 год

2006 год

2007 год

Перечень выпусков телепередачи «Криминальные хроники» (Первый канал, Пятый канал)

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

Никогда не выходившие в эфир выпуски

Перечень выпусков телепередачи «Криминальная Россия. Развязка» («ТВ Центр»)

2014 год

Примечания 

Криминальная Россия
Криминальная Россия
Криминальная Россия (выпуски)